Алексей Витальевич Тараканов (; 26 марта 1996, Минск, Белоруссия) — белорусский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
Алексей с шести лет стал заниматься в футбольном клубе «Минск». Первым тренером игрока является Виктор Георгиевич Гончаренко. Почти все время футболист провел в структуре «горожан», выступая за юношеские команды и дублирующий состав. В 2016 году выступал за «Сморгонь» на правах аренды. За клуб первой лиги отыграл 21 матч, в которых отметился тремя забитыми мячами.

В начале 2017 года прибыл на просмотр в футбольный клуб «Ислочь». А уже в феврале подписал двухлетний контракт. В высшей лиге дебютировал в матче против родной команды 29 апреля 2017 года. За сезон в «Ислочи» провел 13 матчей в чемпионате и 2 кубковых встречи.

В апреле 2018 года был отдан в аренду «Белшине». В первой половине сезона играл в стартовом составе, позднее стал чаще выходить на замену. В ноябре вернулся в «Ислочь», в декабре по окончании контракта покинул клуб.

В марте 2019 года стал игроком «Сморгони». Большую часть сезона 2019 пропустил из-за травмы. В декабре продлил соглашение со сморгонским клубом, однако в начале 2020 года покинул команду.

В начале 2021 года, завершив карьеру, вошёл в тренерский штаб дубля «Минска».

Международная карьера 
Осенью 2016 года впервые получил вызов в молодёжную сборную Белоруссии.

Личная жизнь 
Отец — футболист и тренер Виталий Тараканов.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте By.tribuna.com
 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Сморгонь»
Игроки ФК «Ислочь»
Игроки ФК «Белшина»
Футбольные тренеры Белоруссии